Грэттон () — англоязычная фамилия.

 Известные носители
 Грэттон, Джош (; р. 1982) — канадский хоккеист.
 Грэттон, Крис (; р. 1975) — бывший канадский хоккеист.